Aleksander Piech (1851-1932), brązownik
 Aleksander Piech, biathlonista